Als DR-Baureihe 38 wurden folgende Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn mit der Achsfolge 2’C bezeichnet:

 DR-Baureihe 38.0, ehemalige Bayerische P 3/5 N, ab 1924
 DR-Baureihe 38.2–3, ehemalige Sächsische XII H2, ab 1924
 DR-Baureihe 38.4, Nachbau Bayerische P 3/5 H, ab 1924
 DR-Baureihe 38.10–40, ehemalige Preußische P 8, ab 1924 
 DR-Baureihe 38.41, ehemalige SB 109, von 1938 bis 1945
 DR-Baureihe 38.42-44, ehemalige KkStB 11 und ČSD 354.4, von 1938 bis 1945
 DR-Baureihe 38.45–46, ehemalige PKP-Baureihe Ok22, von 1939 bis 1945 
 DR-Baureihe 38.70, ehemalige Badische IV e, ab 1924

Siehe auch
 DR T 38 3255, Versuchsumbau einer Lokomotive der DR-Baureihe 38.10-40 als Turbinenlokomotive